Telia steht für:

 ein schwedisches Telekommunikationsunternehmen, fusioniert mit Sonera in die heutige Telia Company mit ihren Töchterunternehmen
 Telia Eesti, ein Unternehmen in Estland
 Telia Lietuva, ein Unternehmen in Litauen